Kruger (группа) — швейцарская рок-группа.
 Kruger (компания) — канадское предприятие.
 Krüger — советская и российская рок-группа с 1991 года.

См. также